Сијенегиља има више значења:

 Сијенегиља, Ла Асијенда (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сијенегиља, Ла Лумбрера (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сијенегиља (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијенегиља (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегиља (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегиља (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенегиља (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сијенегиља (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сијенегиља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сијенегиља (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сијенегиља (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сијенегиља (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сијенегиља (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегиља (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља, Десвијасион де ла Паз (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Сан Андрес Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Сан Хуан Кијаихе), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенегиља (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијенегиља (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијенегиља (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сијенегиља (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сијенегиља, Норија и Сијенегиља (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сијенегиља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику